U20-världsmästerskapet i fotboll 2009 spelades i Egypten, i städerna Kairo, Port Said och Ismailia. Det beslutade FIFA:s exekutivkommitté den 23 mars 2007. Ghana vann turneringen efter straffsparksläggning i finalen mot Brasilien. Ungern vann matchen om tredjepris.

Arenor

Domare 

Afrika
  Mohamed Benouza
 Assisterande domare:  Nasser Sadek Abdel Nabi,  Angesom Ogbamariam
  Coffi Codjia
 Assisterande domare:  Alexis Fassinou,  Desire Gahungu
  Koman Coulibaly
 Assisterande domare:  Redouane Achik,  Ayuba Haruna
  Eddy Maillet
 Assisterande domare:  Bechir Hassani,  Evarist Menkouande

Asien
  Subkhiddin Mohd Salleh
 Assisterande domare:  Thanom Borikut,  Mu Yuxin
  Yuichi Nishimura
 Assisterande domare:  Jeong Hae-Sang,  Toru Sagara

Europa
  Olegário Benquerença
 Assisterande domare:  Bertino Miranda,  José Cardinal
  Ivan Bebek
 Assisterande domare:  Tomislav Petrović,  Tomislav Setka
  Frank De Bleeckere
 Assisterande domare:  Peter Hermans,  Walter Vromans

  Thomas Einwaller
 Assisterande domare:  Roland Heim,  Norbert Schwab
  Roberto Rosetti
 Assisterande domare:  Stefano Ayroldi,  Paolo Calcagno
  Alberto Undiano Mallenco
 Assisterande domare:  Fermín Martínez,  Juan Carlos Yuste Jiménez

Nordamerika, Centralamerika och Karibien
  Joel Aguilar
 Assisterande domare:  William Torres,  Juan Zumba
  Marco Rodríguez
 Assisterande domare:  José Luis Camargo,  Alberto Morín

Oceanien
  Peter O'Leary
 Assisterande domare:  Brent Best,  Matthew Taro

Sydamerika
  Héctor Baldassi
 Assisterande domare:  Ricardo Casas,  Hernán Maidana
  Jorge Larrionda
 Assisterande domare:  Mauricio Espinosa,  Pablo Fandiño
  Óscar Ruiz
 Assisterande domare:  Humberto Clavijo,  Abraham González

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser